Pacho steht für:
 Pacho, Gemeinde im Departamento Cundinamarca in Kolumbien

Pacho ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Pacho (* 1974) deutscher Geistlicher und Kurienbeamter
 Dyander Pacho (* 2000), ecuadorianischer Leichtathlet
 Jean-Raimond Pacho (1794–1829), französischer Forscher, Archäologe und Literat
 José Pacho (* 1996), ecuadorianischer Stabhochspringer
 William Pacho (* 2001), ecuadorianischer Fußballspieler